Flammen peut désigner :
 Flammen, opéra de Franz Schreker
 Flammen, opéra d'Erwin Schulhoff

Voir aussi